Franziskanergymnasium bezeichnet:

 Franziskanergymnasium Bozen
 Franziskanergymnasium Hall in Tirol
 Franziskanergymnasium Kreuzburg, Privatschule in kirchlicher Trägerschaft in Großkrotzenburg